Il doppio del torneo di tennis Chicoutimi Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Howard Endelman e John Sobel che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Willi Otten 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Lubbers /  Robert Pellizzi (primo turno)
 Craig Boynton /  Brian Page (semifinali)

 Karsten Braasch /  Willi Otten (finale)
 Howard Endelman /  John Sobel (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chicoutimi Challenger 1989